Хутір Шевченка — назва окремих колишніх хуторів Української РСР та місцевостей України.

 Хутір Шевченка — колишній хутір, місцевість у м. Вінниця.
 Хутір Шевченка — колишній хутір, місцевість у м. Житомир.
 Хутір Шевченка — колишня назва села Шевченка, Житомирська область, Житомирський район.